760 steht für:
 das Jahr 760
 KkStB 760, Dampflokomotive
 Volvo 760, schwedisches Automobil

Siehe auch: